Отрубок  — топоним:

Беларусь 
 Отрубок — деревня, Березинский сельсовет, Докшицкий район, Витебская область
 Отрубок — деревня, Крипульский сельсовет, Докшицкий район, Витебская область
 Отрубок — деревня, Плещеницкий сельсовет, Логойский район, Минская область

Украина 
 Отрубок — село, Нововасилевский сельский совет, Софиевский район, Днепропетровская область